Анастаси́я Хохряко́ва (Русса) — художник-живописец, монументалист.

Родилась в 1980 году в Москве. 

Образование:

1999 – 2001 ГАИЖСА им.И.Е.Репина.

2001- 2005 факультет монументальной живописи МГАХИ им.В.И.Сурикова.

В 2013 – 2015 Лондонский Университет Искусств, MFA in Fine Arts в Уимблдонском колледже искусств.

Призы:

Лучший студенческий приз, EWAAC 2014

Грант Фонда Вальпараисо (резидентская программа), Испания, октябрь 2008 г.

Лауреат VI выставки-конкурса имени Виктора Попкова, Диплом II степени в номинации жанровая тема,2008 г.

Лауреат XVIII Московской международной выставки-конкурса “Золотая кисть”, 2008 г.

Лауреат молодёжной премии «Триумф», 2005 г.

Ссылки 
 Официальный сайт художника Анастасии Хохряковой
 сайт Анастасии Хохряковой на русском языке

Лауреаты премии «Триумф»
Современные художники России
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Выпускники Лондонского Университета Искусств